TNN steht für:

 Team Novo Nordisk, US-amerikanisches UCI-Radsportteam
 den Flughafen Tainan (IATA-Code)
 das Computerspiel TNN Motorsports Hardcore Heat, in Europa als Buggy Heat vertrieben
 The Nashville Network or The National Network, frühere Namen des US-Kabelfernsehsenders Spike
 Times News Network, eine indische Nachrichtenagentur
 Türk Nokta Net, türkischer interaktiver Webauftritt
 TNN Networks, Telekommunikationsfirma in Israel
 TNN (Band), argentinisches Dance-Projekt (La cucamarcha, 1993)
 TNN Radio, ein Radiosender in Bulgarien (1993–2001)
 True News Network, ein thailändischer Nachrichtensender von True Visions
 TeleNewsNetwork, eine deutsche Nachrichtenagentur
 Tsingtauer Neueste Nachrichten

TNN